Dynastie Ťin může znamenat:

 Dynastie Ťin (265–420) (čínsky: znaky 晉朝, pinyin Jìn Cháo) – čínská dynastie, dělící se na dvě období – Západní Ťin (265–316) a Východní Ťin (317–420)
 Dynastie Pozdní Ťin (936–947) (čínsky: znaky 後晉, pinyin Hòu Jìn) – šatoská dynastie ovládající severní Čínu v období Pěti dynastií a deseti říší
 Dynastie Ťin (1115–1234) (čínsky: znaky 金朝, pinyin Jīn Cháo), džürčenská dynastie vládnoucí v Mandžusku a severní Číně
 Dynastie Pozdní Ťin (1616–1636) (čínsky: znaky 後金, pinyin Hòu Jīn), džürčenská dynastie vládnoucí v Mandžusku, roku 1636 přejmenovaná na dynastii Čching